«Кру́мловская мадонна» (, ) — полихромная позднеготическая скульптура из известняка Богоматери с младенцем высотой 112 см, созданная неизвестным богемским мастером в конце XIV века. Названа по месту обнаружения в городе Чески-Крумлов на юге Чехии.

«Крумловская мадонна» была создана при пражском дворе, ставшем при императоре Карле IV важным культурным центром, привлекавшем мастеров готики со всей территории империи. Первое упоминание о скульптуре датируется 1400 годом, когда статуя Богоматери de pulchro opere находилась в капелле Крумловского замка Рожмберков. В 1910 году скульптура была обнаружена в частном жилом доме в городе Чески-Крумлов, где предположительно хранилась с 1803 года после роспуска в 1785 году Златокорунского монастыря. Переговоры с владелицей о выкупе скульптуры австрийским государством продолжались до 1913 года. В конечном итоге «Крумловская мадонна» была приобретена государством за 30 тыс. крон и с 1922 года демонстрируется в кунсткамере Музея истории искусств в Вене, с 2013 года — в 36-м зале.

«Крумловская мадонна» — «признанный образец позднеготической традиции в изображении Мадонны в скульптуре» и наиболее известная скульптура в чешском «стиле прекрасных мадонн», который искусствоведы относят к «мягкому стилю» — юго-восточному варианту интернациональной готики. Крумловский образ Богоматери отличается грациозностью, сочетанием пленительной нежности и высокомерия, детской невинности и меланхолии. У Мадонны высокий выпуклый лоб, прямой тонкий нос, пухлые губки, маленький округлый подбородок и длинная изящная шея. Композиция скульптуры определяется диагональными линиями, а построение фигуры — контрастами. Сильно выраженный боковой изгиб создаёт эффект неустойчивого равновесия скульптуры. Благодаря сдвигу верхней и нижней части сдвинуты относительно друг друга, придавая образу изменчивость и зыбкость. Узкие плечи и хрупкая верхняя часть тела контрастирует с широкой средней частью с пышной драпировкой и боковыми почти симметричными каскадами мягких складок. В нижней части фигуры Мадонны преобладают динамичные диагональные складки, которые стремительно поднимаются от земли. Мадонна как будто вырастает из земли подобно цветку.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Крумловская мадонна на сайте Музея истории искусств
 Прекрасный стиль на сайте Музея истории искусств
 История скульптуры в Чески-Крумлов

Скульптуры из известняка
Скульптуры из собраний Музея истории искусств
Скульптуры XIV века
Готика
Анонимные произведения
Скульптуры Богоматери
Культура Богемии
Открытия 1910 года